Univalle puede referirse a:

 La Universidad del Valle, universidad colombiana cuya sede principal se encuentra en Santiago de Cali; o

 La Universidad Privada del Valle, universidad privada boliviana de Cochabamba.